Ка́рла Паоли́на Га́лло (, род. , Бруклин) — американская актриса.

Биография 
Карла Паолина Галло родилась 24 июня 1975 года в Бруклине, Нью-Йорк, США. Окончила Корнеллский университет со степенью в области театрального искусства.

Начала карьеру актрисы в 1994 году с роли в фильме «Раскрепощение», за которую в 1995 году была номинирована на премию «Независимый дух» в категории «Лучшая женская роль второго плана». В дальнейшем наиболее заметные роли сыграла в телесериалах. С 2001 по 2002 год снималась в ситкоме «Неопределившиеся», с 2003 по 2005 год — в сериале «Карнавал», с 2008 по 2009 год — в сериале «Блудливая Калифорния». С 2008 по 2017 год снималась в сериале «Кости».

Личная жизнь 
Её супруг — сценарист Марк Саттертвайт. Летом 2014 года Галло родила дочь, а летом 2017 года — вторую дочь.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США